Renée Jones, Amerikaans actrice
Renée Jones-Bos, ambassadeur voor Nederland in de Verenigde Staten van Amerika